Esistono più comuni francesi con questo nome

 Beuvillers – Calvados
 Beuvillers – Meurthe e Mosella